Alexander Wideman, surnommé Alex, né le  à Saint-Louis (État du Missouri, États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit aux Boxers de Bordeaux. Il est le frère de Christopher Wideman, également joueur professionnel de hockey.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Ice de l'Indiana || USHL || 59 || 10 || 9 || 19 || 39 || -23 || 9 || 2 || 3 || 5 || 0 || 2 
|-
| 2010-2011 || Ice de l'Indiana || USHL || 56 || 5 || 27 || 32 || 36 || 11 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || -3 
|-
| 2011-2012 || Redhawks de Miami || NCAA || 29 || 5 || 4 || 9 || 12 || 1 || || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Redhawks de Miami || NCAA || 36 || 5 || 8 || 13 || 20 || 6 || || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Redhawks de Miami || NCAA || 36 || 7 || 9 || 16 || 31 || -9 || || || || || || 
|-
|2014-2015 || Redhawks de Miami || NCAA || 39 || 7 || 11 || 18 || 6 || 0 || || || || || || 
|-
| 2014-2015||Senators de Binghamton || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || || 
|-
|2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4 || || || || || || 
|-
| 2015-2016 ||IceMen d'Evansville || ECHL || 58 || 15 || 24 || 39 || 14 || -11 || || || || || || 
|-
| 2016-2017 || Fuel d'Indy || ECHL || 70 || 22 || 33 || 55 || 26 || -19 || || || || || || 
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH || 13 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || || || || || || 
|-
| 2017-2018 ||Fuel d'Indy || ECHL || 53 || 16 || 32 || 48 || 43 || -12 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6 || -3 
|-
| 2018-2019 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 63 || 23 || 39 || 62 || 22 || 37 || 11 || 2 || 2 || 4 || 8 || -3 
|-
| 2019-2020 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 || 40 || 16 || 23 || 39 || 12 || 2 || || || || || || 
|-
| 2020-2021 || Rungsted Seier Capital || Metal Ligaen || 47 || 13 || 28 || 41 || 24 || || 15 || 1 || 2 || 3 || 8 || 
|-
| 2021-2022|| Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 43 || 9 || 36 || 45 || 103 || 8 || 4 || 0 || 3 || 3 || 14 || -8

Notes et références 

Naissance en décembre 1991
Naissance à Saint-Louis (Missouri)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur du Fuel d'Indy
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur des Boxers de Bordeaux